Даниела Йорданова може да се отнася за:
 Даниела Йорданова (р. 1960), българска актриса
 Даниела Йорданова (р. 1976), българска лекоатлетка